Michaël Braun (1974), karatéka français ;
 Michael Braun (1930-1924), metteur en scène et scénariste allemand ;
 Michael Braun, acteur américain ;
 , homme politique allemand.